Aiguillon (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 L’Aiguillon – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 L’Aiguillon-sur-Mer – francuska gmina
 L’Aiguillon-sur-Vie – francuska gmina